Kenneth Nowakowski (né en 1958), évêque grec-catholique, éparque de New Westminster, au Canada ;
 Piotr Nowakowski (né en 1987), joueur polonais de volley-ball ;
 Richard Nowakowski (né en 1955), boxeur allemand.